Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1926 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Suzanne Lenglen je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Suzanne Lenglen (prvakinja)
  Helen Wills (drugi krog)
  Mary Kendall Browne (finale)
  Elizabeth Ryan (četrtfinale)
  Joan Fry (polfinale)
  Kitty Godfree (četrtfinale)
  Diddie Vlasto (prvi krog)
  Yvonne Bourgeois (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1926